Berlin Thunder ist der Name zweier American-Football-Mannschaften

 Berlin Thunder (NFL Europe), in der NFL Europe bzw. NFL Europa, 1999 bis 2007
 Berlin Thunder (ELF), in der European League of Football, seit 2021